Autostrada A18 Messina-Catania – autostrada italiana della Sicilia nordorientale
 Autostrada A18 Siracusa-Gela – autostrada italiana della Sicilia orientale